Faith — дебютный сольный студийный альбом британского музыканта Джорджа Майкла, был выпущен в октябре 1987 года. Диск признаётся одним из величайших в истории поп-музыки, и выиграл несколько наград, включая премию «Грэмми» за лучший альбом года. Альбом мгновенно стал успешным в США, в дебютную неделю был продан более чем миллионный тираж — это наибольшее число дисков в неделю, проданных когда-либо британским поп-исполнителем. На сегодняшний день в мире продано более 25 миллионов пластинок. С альбома было выпущено шесть синглов, что в значительной степени помогло ему доминировать в чартах в 1988 году.

История 

После распада группы «Wham!» Дж. Майкл посвятил большую часть 1987 года написанию и записи песен для своего переломного проекта. Помимо участия в записи большинства инструментальных партий альбома он написал и спродюсировал каждый трек, за исключением одного — «Look At Your Hands», который был написан в соавторстве с Дэвидом Остином. Благодаря использованию при записи прогрессивной для своего времени аппаратуры, Faith оказался первой цифровой записью музыканта. Современный R&B-альбом проявил вокальный талант Дж. Майкла с абсолютно новой стороны. Проникновенные тексты песни этого альбома отразили многогранные взаимоотношения их автора с современным миром.

1988 год стал годом Джорджа Майкла. Успех альбома сделал его одним из ведущих авторов и исполнителей того времени. Некоторые даже называли его преемником Элтона Джона.

Этот альбом принёс Джорджу Майклу всеобщее признание. На 31-й церемонии вручения премии «Грэмми» в 1989 г. он получил премию «Альбом года». Джордж Майкл получил в том же году ещё три премии American Music Award: Лучший поп/рок исполнитель, Лучший соул/ритм-н-блюз исполнитель и Лучший соул/ритм-н-блюз альбом.

В 2010 году альбом был переиздан в делюкс-версии.

Список композиций 

Тексты и аранжировки всех песен написал сам Джордж Майкл. Песня «Look at Your Hands» написана совместно с Д. Остином.

Виниловая пластинка
 Сторона 1
 «Faith» — 3:16
 «Father Figure» — 5:36
 «I Want Your Sex (Parts I & II)» — 9:17
 «One More Try» — 5:50

 Сторона 2
 «Hard Day» — 4:48
 «Hand to Mouth» — 4:36
 «Look at Your Hands» — 4:37
 «Monkey» — 5:06
 «Kissing a Fool» — 4:35

CD
 «Faith» — 3:16
 «Father Figure» — 5:36
 «I Want Your Sex (Parts I & II)» — 9:17
 «One More Try» — 5:50
 «Hard Day» — 4:48
 «Hand to Mouth» — 4:36
 «Look at Your Hands» (совместно с Д. Остином) — 4:37
 «Monkey» — 5:06
 «Kissing a Fool» — 4:35
 «Hard Day» (Shep Pettibone Remix) — 6:29
 «A Last Request (I Want Your Sex Part III)» — 3:48

Кассета
 Сторона 1
 «Faith» — 3:16
 «Father Figure» — 5:36
 «I Want Your Sex (Parts I & II)» — 9:17
 «One More Try» — 5:50
 «Hard Day» — 4:48

 Сторона 2
 «Hand to Mouth» — 4:36
 «Look at Your Hands» (совместно с Д. Остином) — 4:37
 «Monkey» — 5:06
 «Kissing a Fool» — 4:35
 «Hard Day» (Shep Pettibone Remix) — 6:29
 «A Last Request (I Want Your Sex Part III)» — 3:48

Хит-парады

Продажи и сертификации

Синглы 

 «I Want Your Sex»: June 1, 1987 (№ 2 в США)
 «Hard Day»: 1987 (Релиз только в США)
 «Faith»: 1987 (№ 1 в США)
 «Father Figure»: 1987 (№ 1 в США)
 «One More Try»: 1988 (№ 1 в США)
 «Monkey»: 1988 (№ 1 в США)
 «Kissing a Fool»: 1988 (№ 5 в США)

Премии

Участники записи 
 Джордж Майкл — вокал, гитара, бас-гитара, ударные, клавишные
 Steve Sidwell
 Jamie Talbot
 Ian Thomas — ударные
 Andy Duncan — перкуссия
 Shirley Lewis — бэк-вокал
 Chris Cameron — пианино, орган, клавишные
 Robert Ahwai — гитара
 Deon Estus — бас-гитара
 J.J. Belle
 Rick Taylor — валторна
 Hugh Burns — гитара
 Paul Spong
 Malcolm Griffiths
 Betsy Cook — клавишные
 Mark Chandler
 Danny Schogger — клавишные
 Steve Waterman

Дебютные альбомы 1987 года
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Columbia Records
Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums